Souzdal est un nom propre, toponyme et nom de famille russe.

Toponyme 
 Souzdal, une ville de l'oblast de Vladimir, en Russie, et le centre administratif du raïon de Souzdal ;
 Principauté de Vladimir-Souzdal (1168-1389), une principauté russe qui supplanta la Rus' de Kiev au .

Noblesse 
 Liste des grands princes de Vladimir-Souzdal.

Nom de famille 
 Eudoxie de Souzdal (? - ca 1407), une grande-duchesse de Moscovie ;
  (1316-1404), le fondateur et archimandrite du Monastère du Sauveur-Saint-Euthyme de Souzdal, saint chrétien russe ;

Architecture 
 L'architecture de Vladimir et Souzdal ou architecture vladimiro-souzdalienne, une architecture  religieuse des  dans les villes de Souzdal et de Vladimir, en Russie européenne ;
 Monuments de Vladimir et de Souzdal, un bien du patrimoine mondial attribué par l'UNESCO à huit monuments médiévaux de la province de Zalessie en Russie :
 Le kremlin de Souzdal, un kremlin de la ville de Souzdal ;
 La cathédrale de la Nativité (Souzdal), une église orthodoxe située dans l'espace du Kremlin de Souzdal.
 Autres monuments de Souzdal :
 La cathédrale de la Transfiguration (Souzdal), une église orthodoxé et musée situé à l'intérieur de l'enceinte du Monastère du Sauveur-Saint-Euthyme de Souzdal ;
 L'église de Smolensk (Souzdal), une église orthodoxe de la ville de Souzdal ;
 L'église de la Dormition (Souzdal), une église orthodoxe à l'entrée du Kremlin de Souzdal ;
 L'église de la Résurrection (Souzdal), une église orthodoxe de Souzdal ;
 L'église d'Antipas de Pergame (Souzdal), une église orthodoxe de Souzdal ;
 L'église Saints-Boris-et-Gleb (Souzdal), une église orthodoxe de Souzdal ;
 L'église du prophète Élie (Souzdal), une église orthodoxe de Souzdal ;
 Le Monastère d'Alexandre (Souzdal), un monastère de femmes de Souzdal ;
 Le Couvent de l'Intercession (Souzdal), une abbaye de femmes de Souzdal ;